Schwarzenau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwarzenau (Odeborn) – en biflod till Odeborn i Nordrhein-Westfalen, 
 Schwarzenau, Bad Berleburg – en del av Bad Berleburg

Österrike 

 Schwarzenau (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Zwettl,